Суперкубок Угорщини з футболу 2009  — 10-й розіграш турніру. Матч відбувся 18 липня 2009 року між чемпіоном Угорщини клубом Дебрецен та володарем кубка Угорщини клубом Будапешт Гонвед.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2009
Угорщина
Липень 2009
2009 в угорському спорті